Ваньпи — название населённых пунктов в Республике Коми:

 Ваньпи (деревня) — деревня в Троицко-Печорском районе на левом берегу реки Печоры.
 Ваньпи (посёлок) — заброшенный посёлок в Троицко-Печорском районе на правом берегу реки Печоры.